«Паранойя» () — фильм режиссёра Роберта Лукетича, основанный на одноименном романе Джозефа Файндера 2004 года. Премьера фильма в США состоялась 16 августа 2013 года.

Сюжет 
Адам Кэссиди — парень из простой семьи, который мечтает пробиться в жизни и разбогатеть. Он обладает глубокими познаниями в области новейших технологий и вместе со своими друзьями разрабатывает революционное, как ему кажется, программное обеспечение для смартфонов. Однако после неудачной презентации своего товара Адам теряет работу и сталкивается с необходимостью срочно искать крупную сумму денег, чтобы оплатить операцию отца. Ко всему он ещё и обвинен в растрате денег.

В это нелегкое для Адама время бывший начальник, президент компании по имени Николас Уайатт, делает молодому человеку предложение. Он должен проникнуть в компанию Огастина Годдарда — бывшего товарища Николаса, а теперь — опасного конкурента и собрать данные на их разработки. Демонстрируя профессиональные способности, Адам устраивается работать к Годдарду и, казалось, сразу завоёвывает его доверие. Компания Годдарда разрабатывает революционный носимый компьютер. Пытаясь добраться до секретов Годдарда, Адам ближе знакомится с главой его маркетингового отдела Эммой Дженнингс. Между ними вспыхивает роман. Сроки поджимают и Адам пытается проникнуть в тайное хранилище в офисе компании, но его останавливает служба безопасности. Вскоре выясняется, что Адам не более чем пешка в отношениях двух могущественных предпринимателей. Тот и другой контролировали каждый его шаг. В тот момент, когда они готовы пустить его в расход, Адам придумывает, как собрать компромат на них обоих. Прибегнув к помощи друзей и своего программного обеспечения, которое он смог внедрить в смартфоны противников, он записывает их откровенные переговоры. Материалы он передаёт ФБР и за сотрудничество ему оставляют условный срок. В концовке Адам организует собственный бизнес и приглашает на работу Эмму. Ему удаётся помириться с девушкой.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 review Variety
 review Hollywood Reporter

Фильмы США 2013 года
Фильмы-триллеры США
Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры Франции
Фильмы-драмы Франции
Фильмы на английском языке
Фильмы Gaumont
Фильмы Франции 2013 года
Фильмы-технотриллеры